Magnus von Braun kan syfta på:

* Magnus von Braun (1878–1972), tysk förvaltningsjurist och politiker
 Magnus von Braun (1919–2003), tysk kemiingenjör och raketkonstruktör